L'Exécuteur, série de romans policiers créée par Don Pendleton et dont le héros est Mack Bolan
 L'Exécuteur (The Executioner), film britannique réalisé par Sam Wanamaker en 1970
 L'Exécuteur (Gli esecutori), film italien réalisé par Maurizio Lucidi en 1976
  (Blastfighter), film franco-italien réalisé par Lamberto Bava en 1984
 L'Exécuteur (Shot Caller), film américain sorti en 2017
 L'Exécuteur, un épisode du dessin animé japonais Goldorak

Voir aussi 
 L'Exécuteur noir (Slaughter's Big Rip-Off), film américain réalisé par Gordon Douglas en 1973
 L'Exécuteur vous salue bien (La banda del trucido), film italien réalisé par Stelvio Massi en 1977
 L'Exécuteur de Hong Kong (Forced Vengeance), film américain réalisé par James Fargo en 1982
 L'Exécuteur défie l'empire du kung fu (, Haegyeolsa), film sud-coréen réalisé par Godfrey Ho en 1982